Финал Кубка СССР по футболу 1978 состоялся 12 августа 1978 года. Киевское «Динамо» переиграло донецкий «Шахтёр» в дополнительное время (основное время матча закончилось со счётом 1:1) и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. Прежде они лишь раз играли между собой в рамках этого турнира: на стадии 1/8 финала Кубка СССР 1967/68. «Шахтёр» тогда праздновал успех (1:0), единственный мяч в той встрече забил Валерий Яремченко.

Футболисты «Динамо» с самого начала встречи решили взять инициативу на себя, организовав несколько опасных атак на ворота противника. Дважды моменты возникали после фланговых прострелов Олега Блохина и Владимира Бессонова. Но на 15-й минуте передача с фланга полузащитника «Шахтёра» Юрия Дудинского нашла в штрафной «Динамо» Виталия Старухина, который головой отправил мяч в сетку. После пропущенного гола киевляне усилили давление на ворота горняков, но уверенная игра вратаря Юрия Дегтерёва не позволила им восстановить равновесие в матче до перерыва.

С самого начала второго тайма динамовцы штурмовали ворота «Шахтёра». В одном из эпизодов Блохин оказался один на один с голкипером, но его несильный удар позволил Дегтярёву завладеть мячом. Но на 55-й минуте Олег Блохин всё же сравнивает счёт, забив головой в высоком прыжке после передачи Владимира Онищенко с левого фланга через всю штрафную площадь. Пропустивший гол «Шахтёр» начал действовать более активно в атаке. На 70-й минуте игроки «Шахтёра» Юрий Резник и Старухин оказываются прямо перед воротами с отскочившим к ним мячом. Резник затушевался, а торопливый удар Старухина оказался неточным. Счёт не изменился до самого конца основного времени.

Уже на 2-й минуте дополнительного времени киевляне вышли вперёд в счёте. Удар низом с 25 метров Олега Блохина застал Дегтярёва врасплох, и мяч, ударившись перед голкипером о землю, залетает в ворота «Шахтёра». В оставшееся время сказалась усталость игроков «Шахтёра», которым не помогли даже 2 замены, и счёт не изменился. Киевское «Динамо» в пятый раз в своей истории стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1978
СССР
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
События 12 августа
Август 1978 года
1978 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве